Komono (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Mie: Komono (Mie)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Komono (Han)
 Komono (Republik Kongo), ein Ort in der Provinz Lékoumou in der Republik Kongo